Bill Gaither ist der Name folgender Personen:

* Bill Gaither (Bluesmusiker) (William Arthur Gaither; 1910–1970), amerikanischer Bluesmusiker
 Bill Gaither (Gospelsänger) (William James Gaither; * 1936), amerikanischer Gospelsänger

Siehe auch:
 William Gaither